Hutsa es el primer álbum de la banda thrash/industrial metal KUDAI. Fue grabado en los estudios Sonido XXI de Esparza de Galar por los técnicos Javi y Juanan San Martín en junio de 2004. "Hutsa" significa vacío en español.

Según palabras de los integrantes:
"Lo del título es un poco la idea conceptual del disco, viene a significar lo que representa la portada (la frente de un joven enganchada a la red a través de unos cables), la relación con los medios de comunicación, que generalmente no nos informa, no es una información contrastada y nos deja vacíos, nos deja sin la parte nuestra que nos pide esa verificación, esa credibilidad. Son letras bastante instrospectivas. La sensación general es que se entienden pero intentamos dejar la puerta abierta a otras interpretaciones, que sean ambiguas, para que cada uno aporte su lectura."

Colaboraron en el disco Alber Nekrotech en los samplers de la canción Ni naiz y Sergio de la banda Eraso! cantando en la canción Hutsa.

Lista de canciones 
 "Ni naiz" - 3:14
 "Bidea aukeratu" - 3:27
 "Eromena" - 3:32
 "Bioguda" - 4:39
 "Hutsa" - 3:54
 "Emaidazu argia" - 3:54
 "Islak" - 4:26
 "Fobia" - 3:11
 "Kudai v1.0" - 4:28
 "Ni eta ni" - 4:46
 "NxN (Ni Nintzen)" - 3:20

Álbumes de KUDAI
Álbumes de 2004
Álbumes de Oihuka